Georges Maes (politicus) (1929-1993), Belgisch politicus
Georges Maes (violist) (1914-1976), Belgisch violist